Eckholz ist 

 der Name eines Ortsteils von Tüttendorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein. 
 das Pseudonym des Karikaturisten Sven Kruscha